Die Unibet European Darts Championship 2018 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 28. Oktober zum elften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal die Westfalenhalle in Dortmund. 

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer James Wade, der sich im Finale mit 11:8 Legs gegen den Australier Simon Whitlock durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in Legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 400.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Championship 2018 waren die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit nach dem dreizehnten und letzten Event der European Darts Tour 2018 qualifiziert.

  Michael van Gerwen
  Mensur Suljović
  Gerwyn Price
  Ian White
  Joe Cullen
  James Wade
  Max Hopp
  Simon Whitlock
  Peter Wright
  Jonny Clayton
  Daryl Gurney
  Michael Smith
  Rob Cross
  Adrian Lewis
  Darren Webster
  Steve West
  Mervyn King
  Stephen Bunting
  Dave Chisnall
  Danny Noppert
  Steve Lennon
  Ricky Evans
  James Wilson
  Jermaine Wattimena
  Steve Beaton
  William O’Connor
  Martin Schindler
  Jelle Klaasen
  Richard North
  Kyle Anderson
  Cristo Reyes
  Paul Nicholson

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen. In Deutschland waren alle Spiele über den Streamingdienst DAZN zu sehen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Dortmund
Westfalenhalle